Grote Beek is de oude naam van een gedeelte van de Parade, een straat in Venlo.

In de 15e eeuw heette het gedeelte van de Parade tussen Laarpoort en Klaasstraat Laarstraat. Zo'n zeventig meter verder komt het straatje Picardie op de Parade uit. Op de Picardie stroomde een beek, de Panhuismolenbeek. Deze beek stroomde verder over de Parade tot de Minderbroedersstraat en daarna verder parallel aan de Lohofstraat. Het gedeelte van de Parade tussen Picardie en Minderbroedersstraat heette vroeger Groote Beek, Op de Beek of Beick.

De weg heette Grote Beek ter onderscheiding van een andere straat in Venlo, de Weg met de Kleine Beek, ook genoemd Weistraat, in het zuiden van de stad.

Vanaf eind 18e eeuw heet de Grote Beek Parade. De straat kreeg die naam toen Napoleon Bonaparte de stad innam en een grote troepenmacht over die straat richting stadhuis marcheerde.

De Weg met de Kleine Beek is in de 19e eeuw in tweeën gesplitst; het oostelijke deel heet nu Kleine Beekstraat en het westelijk Grote Beekstraat. Deze twee straten komen bijeen bij de Vleesstraat.

Coördinaten 
 Huidige locatie: 
 Oude locatie (Parade): 

Vestingwerk van Venlo
Straat in Venlo binnenstad
Oppervlaktewater in Venlo